AAEI steht für:

 Americans Against Escalation in Iraq
 American Association of Exporters and Importers
 Australian Adult Entertainment Industry
 Automobile Association of Eastern India

AAEI